Вага́нов () — російське прізвище.

Персоналії 
 Ваганов Андрій Геннадійович (* 1968) — казахський футболіст, футбольний тренер.
 Ваганов Олександр Владленович (* 1954) — російський офіцер-підводник.
 Ваганова Агриппіна Яківна (1879—1951) — російська балерина.
 Ваганова Ганна Іванівна (1922—1994) — радянська діячка, передовичка виробництва.

Примітки

Див. також 
 Ваганово

Російські прізвища
Прізвища на -ов